Modersohn steht für:

 Modersohn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kosowiec (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Personen:
 Christian Modersohn (1916–2009), deutscher Maler
 Ernst Modersohn (1870–1948), deutscher Pfarrer und Evangelist

 Johannes Modersohn (* 1961), deutscher Architekt, siehe Modersohn & Freiesleben Architekten
 Leander Modersohn (* 1980), deutscher Schauspieler
 Louise Modersohn-Breling (1883–1950), deutsche Sängerin und Malerin
 Otto Modersohn (1865–1943), deutscher Maler
 Paula Modersohn-Becker (1876–1907), deutsche Malerin
 Philipp Modersohn (* 1986), deutscher Bildhauer
 Tille Modersohn (1907–1998), Tochter von Paula Modersohn-Becker und Otto Modersohn
 Wilhelm Modersohn (Jurist) (1859–1935), deutscher Jurist
 Wilhelm Modersohn (* 1929), deutscher Leichtathlet